Ulica Targowa – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Targowa w Warszawie
 Ulica Targowa w Wodzisławiu Śląskim

Targowa